Пржибрам — місто в Чехії.
 Пржибрам — один з 12 округів Середньочеського краю Чеської Республіки
 Пржібрам — гірничорудний район в Чехії.